Matosaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Maskholmen, ö, Nyland, Helsingfors,  (1 ha)
 Matosaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,28, long 28,10),  (19 ha)
 Matosaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,33, long 28,20),  (1 ha)
 Matosaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,63, long 27,49),  (2 ha)
 Matosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax),  (9 ha)
 Matosaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax),  (4 ha)
 Matosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu),  (2 ha)
 Matosaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,85, long 29,86),  (0 ha)
 Matosaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,28, long 29,36),  (0 ha)
 Matosaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä),  (2 ha)
 Matosaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 63,01, long 26,63),  (1 ha)
 Matosaari (ö i Urais, Sääkspää),  (0 ha)
 Matosaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski),  (0 ha)
 Matosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio),  (5 ha)
 Matosaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 61,70, long 27,85),  (0 ha)
 Matosaari (ö i Södra Karelen), Imatra,  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar